Оле́г Моро́зов:
 Морозов, Олег Анатольевич (род. 1975) — российский актёр.
 Морозов, Олег Андреевич (1937—2006) — советский футболист.
 Морозов, Олег Викторович (род. 1953) — российский политик.
 Морозов, Олег Дмитриевич (род. 1961) — советский футболист.
 Морозов, Олег Славиевич (род. 1966) — советский и российский футболист.